Villiersicometes är ett släkte av skalbaggar. Villiersicometes ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Villiersicometes